Schwingetal bezeichnet:

 ein Naturschutzgebiet im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen, siehe Schwingetal (Naturschutzgebiet)
 ein Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Stade, Niedersachsen, siehe Schwingetal (Landschaftsschutzgebiet)
 einen Teil des Naturschutzgebietes „Schwingetal und Peenewiesen bei Trantow“ im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Naturschutzgebiet Schwingetal und Peenewiesen bei Trantow

Siehe auch:

 Schwinge (Elbe), Fluss in Niedersachsen
 Schwinge (Peene), Fluss in Mecklenburg-Vorpommern